Hexen II — компьютерная игра, шутер от первого лица, разработанный студией Raven Software, изданный id Software и распространявшийся компанией Activision. Дата выхода — 31 августа 1997 года. Является третьей игрой серии Heretic-Hexen и последней в трилогии о Змеиных всадниках. В игре используется модифицированный игровой движок Quake engine.

Описание игры 
Выбрав одного из четырёх героев (Паладин, Крестоносец, Некромант или Ассасин), игроку предстоит завершить дело, начатое ещё в Heretic, и убить третьего и старшего Змеиного всадника — Эйдолона (), попутно устраняя его подручных.

Геймплей 
Видов оружия на каждого героя по-прежнему четыре штуки, первое даётся изначально, а четвёртое следует собрать из двух частей.

В игру были добавлены элементы, свойственные компьютерным ролевым играм. По мере убийства монстров, герой зарабатывает опыт, и после поднятия уровня получает надбавку к жизни, мане, повреждениям, а также каждые три уровня — особую способность (по две на героя), которая нередко выручает в бою.

Основной упор сделан не на сражения с монстрами, а на решение головоломок. Стиль головоломок особый для каждого из четырёх эпизодов (готический замок, ацтекский храм, древний Египет, Рим), к примеру, в древнем Египте предстоит выуживать подсказки по их решению из различных мифов, которыми расписаны стены.

В роли руководства игрока для Hexen II выступает летопись, которая называется «Хроники деяний».

Классы 
В начале игры игроку предложено выбрать один из четырёх (пяти с дополнением «Portal of Praevus») классов. У каждого класса 4 уникальных оружия, 2 уникальные способности, доступные по достижению третьего и шестого уровней, и уникальный эффект при активации Глифа Древних ().
 Паладин. Аналог воина из первой части. Опирается на ближний бой, менее уязвим для врагов, которые не стреляют, да и многим стреляющим достаётся за счёт силы и скорости атаки. Не особо нуждается в мане.
 Крестоносец. Видимо, задумывался как аналог клирика из первой части. Нечто среднее между паладином и некромантом.
 Некромант. Аналог мага в первой части. Физически слаб, основной упор на магию. Однако имеет некоторые очень полезные способности.
 Ассасин. Новый класс, основной упор на скрытность и ловкость.
 Демонесса. Новый класс, добавленный в дополнении «Portal of Praevus».

Оценки

Примечания

Ссылки 
 Официальные
 Официальная страница на сайте id Software
 Официальный Hexen II FAQ

 Дополнительные уровни, карты, скриншоты, а также обсуждение, прохождение и пароли
 Hexen 2 Russian Fans Сайт поклонников игры Hexen
 Проект «Hexen III: Edge of Chaos» 

Шутеры от первого лица
Компьютерные игры 1997 года
Игры для Mac OS
Игры для Windows
Платные игры с открытым движком